Osvětlení může být:

 synonymum pro osvětlenost – fotometrická veličina závislá na světelném toku a ploše měřená v luxech
 osvětlení (technika) – soubor technických zařízení a prostředků pro osvětlování
 veřejné osvětlení
 studiové osvětlení nebo studiové záblesky využívané ve fotografickém ateliéru nebo exteriéru

v kultuře
Intimní osvětlení – český film z roku 1965

Externí odkazy